Хольцминден:

 Хольцминден — город в Германии, районный центр, расположен в земле Нижняя Саксония.
 Хольцминден — район в Германии. Центр района — город Хольцминден.